E néven ismert személyek:

 Habsburg–Lotaringiai Mária Karolina Lujza főhercegnő (1752–1814), Mária Terézia leánya, IV. Ferdinánd nápolyi király felesége, I. Ferenc nápoly–szicíliai király anyja.
 Mária Terézia Karolina nápoly–szicíliai királyi hercegnő (1772–1807), IV. Ferdinánd nápolyi király leánya,  II. (I.) Ferenc császár és király második felesége, V. Ferdinánd király anyja.
 Mária Karolina Ferdinanda nápoly–szicíliai királyi hercegnő (1798–1870), I. Ferenc nápoly–szicíliai király leánya, Károly Ferdinánd francia királyi herceg, Berry herceg felesége, Henri d’Artois herceg, (V. Henrik trónkövetelő) anyja.
 Habsburg–Lotaringiai Mária Karolina Ferdinanda főhercegnő (1801–1832), II. (I.) Ferenc császár és király leánya, Frigyes Ágost szász koronaherceg felesége.
 Habsburg–Lotaringiai Mária Karolina Auguszta főhercegnő (1821–1844), az idősebb Rainer (József) főherceg leánya.
 Mária Karolina Auguszta nápoly–szicíliai királyi hercegnő (1822–1869), Lipót János nápoly–szicíliai királyi herceg leánya, salernói hercegnő, Henri Eugène Philippe Louis d’Orléans herceg felesége.
 Habsburg–Toscanai Mária Karolina Auguszta főhercegnő (1822–1841), II. Lipót toszkánai nagyherceg leánya.
 Habsburg–Tescheni Mária Karolina Lujza főhercegnő (1825–1915), Károly főherceg leánya, az ifjabb Rainer (Ferdinánd) főherceg felesége.
 Habsburg–Toscanai Karolina Mária Immakuláta főhercegnő (1869–1945), Károly Szalvátor főherceg leánya, „Szász Coburg Ágostonné”.